Мари-Анн Франс Жаклин Шазель (; род. 19 сентября 1951 года, Гап, Альпы Верхние, Франция) — французская актриса, кинорежиссёр и сценарист, участница французской театральной труппы «Le Splendid». Дочь французской актрисы русского происхождения Любы Герчикофф.

Биография

Ранние годы. Семья  
Мари–Анн – дочь французской актрисы Любы Герчикофф (Louba Guertchikoff, урождённой Любы Луиз Пинон / Louba Louise Pinon, 1919–1999) и французского пастора Поля Шазеля (1918–2002). У Мари–Анн есть ещё две сестры – Мари–Лор и Мари–Клод – и брат, который умер. 

В 1967 года она поступила в Лицей Пастера в пригороде Парижа Нёйи–сюр–Сен, где училась вместе с будущими звёздами французского кино такими как Мишель Блан, Жерар Жюньо, Тьерри Лермитт и Кристианом Клавье. Кристиан Клавье в дальнейшем станет её мужем.

После получения диплома, Мари–Анн два года училась в университете на факультете истории–географии. В 1974 году лицейские друзья создали театральную труппу «Splendid». Все они учились на театральных курсах актрисы Тсиллы Шелтон (Tsilla Chelton), известной в частности по главной роли в фильме «Tatie Danielle».

Карьера 

Первый успех пришёл к группе «Splendid» в 1976 году с постановкой пьесы «Amour, coquillages et crustacés» (Любовь, ракушки и ракообразные). В 1978 году снялась в роли  Жижи в фильме "Веселые и загорелые" комедии, ставшей культовой во Франции. Затем, в 1979 году, вышло продолжение комедии «Загорелые на лыжах». Актриса участвовала в третьем фильме снятом почти 30 лет спустя – «Весёлые и загорелые-3».

В 1981 году в театре, а в 1982 году и в кино она сыграла роль Жозет в фильме «Дед Мороз — отморозок». Мари–Анн снималась в таких фильмах, как «Развратная жизнь Жерара Флока» (1986), «Пришельцы» (1992), «Месть блондинки» (1994), «Сёстры Солей» (1996).

Личная жизнь 
Выйдя замуж за Кристиана Клавье, Мари–Анн родила в 1983 году дочь Марго. В 1999 году во время родов умерла их вторая дочь.

После множества творческих совместных проектов и 30 лет супружеской жизни в 2001 году Мари–Анн развелась с Клавье. Она тяжело переживала развод, тем более что делить пришлось ещё и общих друзей. Сегодня Мари–Анн и Кристиан сохраняют дружеские отношения.

Избранная фильмография

Актриса 
 1975 —  Глоток воздуха  / Le Bol d'air
 1976 — Крылышко или ножка / L' Aile Ou La Cuisse
 1976 —  Беги за мной, чтоб я тебя поймала / Cours après moi que je t'attrape
 1976 — Дальше — некуда / On aura tout vu
 1977 — Вы не получите Эльзас и Лотарингию / Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine
 1977 — Мишень / Le Point de mire
 1978 — Порыв сирокко / Le Coup de sirocco
 1978 — (Как) черепаха на спине / La tortue sur le dos
 1978 — Загорелые / Les bronzes
 1979 —  У героев не мёрзнут уши  / Les Héros n’ont pas froid aux oreilles
 1979 — Загорелые на лыжах / Les bronzes font du ski
 1981 — Заходи — я живу у подруги / Viens chez moi, j’habite chez une copine
 1981 — В следующем году, если всё будет хорошо / L’année prochaine, si tout va bien
 1981 —  Хипповая тусовка / Quand tu seras débloqué, fais-moi signe !
 1981 — Мы не ангелы, но и они тоже / On n'est pas des anges... elles non plus
 1982 — Дед Мороз — отморозок /  Le Père Noël est une ordure
 1985 — Сцены из жизни / Tranches de vie
 1985 — Любовь тайком / Тайная любовь / L’Amour en douce
 1986 — Цыганка / La Gitane
 1986 — Распутная жизнь Жерара Флока / La Vie dissolue de Gérard Floque
 1989 —  Мои лучшие друзья / Mes meilleurs copains
 1992 — Отпуск в чистилище / Vacances au purgatoire
 1993 — Пришельцы / Les Visiteurs
 1994 — Коварство славы / Grosse Fatigue
 1993 — Месть блондинки / La vengeance d'une blonde
 1997 — Сёстры Солей / Les sœurs soleil
 1998 — Пришельцы 2: Коридоры времени / Les Couloirs du temps : Les visiteurs 2
 2004 —  Караул, мне 30 лет! / Au secours, j'ai 30 ans!
 2006 — Весёлые и загорелые / Les bronzés 3: amis pour la vie
 2007 — Новеллы Мопассана (телесериал 2007—2011 гг., новеллы «Избранник госпожи Юссон», «Семья») / Chez Maupassant (Le Rosier de Madame Husson, En famille)
 2009 — Век Мопассана. Повести и рассказы XIX столетия (телесериал 2009—2010 гг., новелла «Копилка») / Au siècle de Maupassant: Contes et nouvelles du XIXème siècle (La cagnotte)
 2016 — Пришельцы 3: Взятие Бастилии

Режиссёр 
 2001 — Le Cœur sur la main (короткометражный)
 2004 —  Караул, мне 30 лет! / Au secours, j'ai 30 ans!

Сценарист 
 1975 —  Глоток воздуха  / Le Bol d'air
 1978 — Загорелые / Les bronzes
 1979 — Загорелые на лыжах / Les bronzes font du ski
 1982 — Дед Мороз — отморозок /  Le Père Noël est une ordure
 1993 — Месть блондинки / La vengeance d'une blonde
 1997 — Сёстры Солей  / Les sœurs soleil
 2001 — Le Cœur sur la main (короткометражный)
 2004 —  Караул, мне 30 лет! / Au secours, j'ai 30 ans!
 2006 — Весёлые и загорелые / Les Bronzes 3: amis pour la vie

Ссылки 
 Сайт фанатов «Le Splendid»

Выпускники лицея Луи Пастера
Киноактрисы Франции
Женщины-режиссёры Франции